Francesco Malipiero, arcivescovo cattolico italiano (1388/89-1451);
 Francesco Malipiero, compositore italiano (1824-1887);